Waalse kerk, een calvinistisch kerkgenootschap in de Nederlanden en de voormalige koloniën
Waalse Kerk (Amsterdam), gelegen aan het zuidelijk deel van de Oudezijds Achterburgwal in Amsterdam
 Waalse kerk (Arnhem), uit het begin van de 15e eeuw
 Waalse kerk (Delft), uit 1414
 Waalse kerk (Den Haag), uit 1808
 Waalse Kerk (Haarlem), uit 1348
 Waalse kerk (Leeuwarden)
 Waalse kerk (Leiden)
 Waalse kerk (Maastricht), uit 1732-1733
Waalse kerk (Middelburg), voormalig kerkgebouw, verwoest in mei 1940.
Waalse kerk (Vaals), een voormalig kerkgebouw
Waalse kerk (Zwolle), uit 1686
Waalse Kerk (Rotterdam), uit 1923-1925